Bleisbach ist ein Gewässername:

 Bleisbach (Mettma), linker Zufluss der Mettma im Hochschwarzwald bei Brünlisbach, Gemeinde Grafenhausen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Bleisbach, Bleißbach oder Pleis, deutsche Namen des Plazský potok, rechter Nebenfluss der Oder auf dem Truppenübungsplatz Libavá im Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien